Devil's Canyon (1935), een film van Clifford Smith
Devil's Canyon (1953), een film van Alfred L. Werker